Rivière Caribou peut signifier:

Hydronymes

Canada

Alberta

 Rivière Caribou

Québec

 Rivière Caribou (rivière Saguenay), Saguenay (ville) (Tremblay), région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 27' 23" Nord; 71° 00' 41" Ouest.
 Rivière Caribou (rivière Sainte-Marguerite) (Ruisseau), municipalité de Saint-Fulgence, Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées géographiques: 48° 28' 48" Nord; 70° 35' 53" Ouest.
 Rivière au Caribou, Baie-d'Hudson (Territoire non organisé), région administrative du Nord-du-Québec. Coordonnées géographiques: 56° 17' 14" Nord; 76° 10' 58" Ouest.
 Rivière du Caribou, Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC de Manicouagan, région administrative de la Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 57' 18" Nord; 68° 11' 23" Ouest.
 Rivière du Caribou. Hydronyme remplacé par: rivière Rimouski Est, Lac-Huron (Territoire non organisé), MRC Rimouski-Neigette, région administrative du Bas-Saint-Laurent. Coordonnées géographiques: 48° 06' 02" Nord; 68° 16' 19" Ouest.
 Rivière du Caribou (Lac-Normand), Lac-Normand (Territoire non organisé), Mékinac, région administrative de la Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 56' 09" Nord; 72° 54' 01" Ouest.
 Rivière du Caribou. Hydronyme remplacé par: Ruisseau du Caribou, Shawinigan (Ville)(Lac-Wapizagonke), région administrative de la Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 40' 23" Nord; 73° 00' 44" Ouest.
 Barrière-Caribou (Lieu-dit), Saint-Guillaume-Nord (Territoire non organisé), MRC de Matawinie, Lanaudière. Coordonnées géographiques: 46° 23' 14" Nord; 74° 05' 58" Ouest.

États-Unis

Alaska

 Rivière Caribou, rivière située dans le borough des Aléoutiennes orientales.